Niemcy:
 Tübingen – rejencja w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Tübingen – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Tübingen (pol. Tybinga) – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tybinga

Osoby:
 Hans von Tübingen – malarz

Zobacz też:
 Tybinga